pensja – płaca (ekonomia)
 pensja (szkoła)